Jméno Konstantin (významem constans – stálý, pevný), ženská forma Konstantina či jména příbuzná mohou patřit vícero lidem.

Římští císařové 
 Konstantin I. Veliký († 337) – římský císař v letech 306–337
 Konstantin II. (Flavius Claudius Constantinus, † 340) – římský císař (337–340)
 Konstantin III. (uzurpátor) (Flavius Claudius Constantinus, † 411) – římský uzurpátor 407–411

viz též
 Constans (Flavius Iulius Constans, † 350) – římský císař v letech 337–350
 Constantius I. Chlorus (Flavius Valerius Constantius, † 306) – římský císař 305–306
 Constantius II. (Flavius Iulius Constantius, 317–361) – římský císař 353–361 (na východě od 337)
 Constantius III. (Flavius Constantius, † 421) – západořímský císař v roce 421

Byzantští císařové 
(kromě výše uvedených)
 Tiberios II. Konstantinos (Tiberius Constantinus, † 582) – byzantský císař v letech 578–582
 Konstantin III. (Herakleios Konstantin, 612–641) – byzantský císař v roce 641
 Konstans II. (630–668) – byzantský císař v letech 641–668
 Konstantin IV. Pogonatos († 685) – byzantský císař 668–685
 Konstantin V. Kopronymos (718–775) – byzantský císař 741–775
 Konstantin VI.  (771–797/805) – byzantský císař 780–797
 Konstantin VII. Porfyrogennetos (905–959) – byzantský císař 913–959
 Konstantin VIII.  († 1028) – byzantský císař 1025–1028
 Konstantin IX. Monomachos  († 1055) – byzantský císař 1042–1055
 Konstantin X. Dukas (1006–1067) – byzantský císař 1059–1067
 Konstantin XI. Dragases, též Konstantin XI. Palaiologos (1405–1453) – poslední byzantský císař 1449–1453

Římští papežové 
 Konstantin (papež) († 715) – papež v letech 708–715
 Konstantin II. (vzdoropapež) († po 769) – vzdoropapež v letech 767–768

Konstantinopolští patriarchové 
 Konstantin I. (patriarcha) – konstantinopolský patriarcha v letech 675–677
 Konstantin II. (patriarcha) († 767) – konstantinopolský patriarcha 754–766
 Konstantin III. (patiarcha) či Konstantinos Lichúdis († 1063) – konstantinopolský patriarcha 1059–1063
 Konstantin IV. (patriarcha), Chliarenos († 1157) – konstantinopolský patriarcha 1154–1157
 Konstantios I. (patriarcha) (1770–1859) – konstantinopolský patriarcha 1830–1834
 Konstantios II. (patriarcha – konstantinopolský patriarcha 1834–1835
 Konstantin V. (patriarcha) (Konstantinos Valiadis, 1833–1914) – konstantinopolský patriarcha 1897–1901
 Konstantin VI. (patriarcha) (1859/1860–1930) – konstantinopolský patriarcha 1924–1925

Králové 
 Konstantin I. Skotský († 877) – skotský král (král Piktů) v letech 862–877
 Konstantin II. Skotský  († 952) – král Skotska (Alby) 900–943
 Konstantin III. Skotský  († 997) – král Skotska (Alby) 995–997
 Konstantin I. Arménský – kníže v  Kilikijské Arménii v letech 1095–1102
 Konstantin II. Arménský – kníže v Kilikijské Arménii v roce 1129
 Konstantin III. Arménský (1278–1308) – arménský král v letech 1298–1299
 Konstantin IV. Arménský († 1344) – arménský král 1342–1344
 Konstantin V. Arménský (1313–1362) – arménský král 1344–1362
 Konstantin VI. Arménský († 1373) – arménský král 1362–1373
 Konstantin I. Gruzínský († 1412) – gruzínský král v letech 1405/1407–1411
 Konstantin II. Gruzínský († 1505) – gruzínský král 1478–1505, zároveň král Kartli
 Konstantin I. Imeretijský († 1327) – král Imereti (západní Gruzie) v letech 1293–1327
 Konstantin II. Imeretijský († 1401) – král Imereti 1396–1401
 Konstantin III. Imeretijský († 1587) – král Imereti 1585–1586
 Konstantin I. Kachetijský (Constantine Khan, 1572–1605) – král Kacheti (východní Gruzie) v roce 1605
 Konstantin II. Kachetijský (Mahmād Qulī Khān, † 1732) – král Kacheti v letech 1722–1732
 Konstantin I. Etiopský (Zara Jakob, 1399–1468) – etiopský císař v letech 1434–1468
 Konstantin II. Etiopský (Eskender, 1471–1494) – etiopský císař 1478–1494
 Konstantin I. Řecký (1868–1923) – řecký král v letech 1913–1917 a 1920–1922
 Konstantin II. Řecký (* 1940) – král Řecka (1964–1967)
 Konstantin Bodin – vládce knížectví Zeta („král Srbů“) v letech 1080–1101

Další známé osobnosti 
 Svatý Cyril, původním jménem Konstantin, zvaný Filosof (826/827–869) – věrozvěst Slovanů, bratr Metoděje
 Konstantin Kostenecký, zvaný též Konstantin Filosof, nar. kolem 1380, zemřel po 1431, Bulhar z Kostence, osobní životopisec srbského krále Štěpána
 Konstantin Biebl (1898–1951) – český básník
 Konstantin von Neurath (1873–1956) – německý nacistický politik a diplomat, říšský protektor v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939–1941
 Konstantin von Tischendorf (1815–1874) – saský teolog
 Konstantin Eduardovič Ciolkovskij (1857–1935) – ruský a sovětský vědec, zakladatel soudobé kosmonautiky

Související články 
 Konstantin I. (rozcestník)
 Konstantin II. (rozcestník)
 Konstantin III. (rozcestník)

Rozcestníky - panovník